Кременская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кременская волость — в составе Калужской губернии;
 Кременская волость — в составе Области войска Донского;
 Кременская волость — в составе Самарской губернии;
 Кременская волость — в составе Харьковской губернии.